Мамед Гусейнов:
 Гусейнов, Мамед Самед оглы (1927—2001) — советский азербайджанский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Гусейнов, Мамед Сулейманович (род. 1984) — российский музыкант, композитор, пианист.
 Гусейнов, Мамед Рагим Аббас оглы (1907—1977) — народный поэт Азербайджанской ССР.